Лусеро има више значења:

 Лусеро
 Лусеро, Рестауранте (Чилпансинго де лос Браво), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лусеро (Тиватлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику